Чемпіонат Швейцарії з хокею 1922 — 12-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Санкт-Моріц».

Схід

Захід

Кваліфікація

Півфінали

Фінал

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 534 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія